КР580ГФ24 — электронный компонент, микросхема специализированного генератора тактовых импульсов (ГТИ), входящая в микропроцессорный комплект серии КР580. Предназначена для совместной работы с ЦПУ КР580ВМ80А. Является аналогом микросхемы Intel 8224. Напряжения питания — +5 В, +12 В. Тип корпуса — DIP16.

Микросхема формирует: тактовые сигналы C1 и C2 со взаимосмещёнными фронтами; тактовый сигнал C, по уровню совместимый с ТТЛ и синхронизированный с сигналом C2; сигнал STB# «Строб состояния», который, поступая на системный контроллер, фиксирует состояние шины данных микропроцессора; сигнал RESET «Установка».

Генератор опорной частоты при подключении к выводам X1 и X2 кварцевого резонатора обеспечивает высокую стабильность частоты, определяемую основной частотой возбуждения кварцевого резонатора, резонансная частота которого должна быть в 9 раз больше выбранной тактовой частоты микропроцессора. При частоте резонатора более 10 МГц необходимо последовательно в цепи подсоединить керамический конденсатор емкостью 3 — 10 пФ.

Выход генератора опорной частоты выведен на внешний вывод OSC и соединён внутри микросхемы со счетчиком-делителем, входящим в состав тактового генератора. Тактовый генератор состоит из счетчика-делителя на 9, логических дешифраторов, формирующих требуемые тактовые импульсы, выходных формирователей и вспомогательных логических схем и триггеров для генерации выходных сигналов: C1, C2, C, STB#. Тактовые импульсы C1 и C2 амплитудой 12 В управляют МОП-входами микропроцессора КР580ВМ80А. Тактовый импульc C используется для управления ТТЛ-входами в режиме прямого обращения к памяти.

Инверсный сигнал STB#, длительность которого равна одному периоду частоты опорного генератора, формируется микросхемой КР580ГФ24 при поступлении на её вход с микропроцессора КР580ВМ80А сигнала SYN «Синхронизация», свидетельствующего о начале машинного цикла. При поступлении входного сигнала RESIN# микросхема КР580ГФ24 с помощью триггера Шмитта и триггера Т1 вырабатывает сигнал RESET, синхронизированный с тактовым сигналом C2, По сигналу RESET осуществляется установка в исходное состояние различных устройств микропроцессорной системы. Наличие в микросхеме триггера Шмитта позволяет подавать на вход RESIN# сигнал с пологим фронтом. С помощью триггера Т2 осуществляется стробирование входного сигнала RDYIN «Готовность» тактовым сигналом C2.

Назначение выводов

Ссылки 
 Микросхема КР580ГФ24
 Intel 8224 datasheet

Микропроцессорный комплект серии КР580
К0580